Poznań Open 2013 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 15–21 lipca 2013 w Poznaniu na kortach ziemnych o puli nagród 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013
2013 w tenisie ziemnym
2013 w polskim sporcie
2013 w Poznaniu